Andrzej Rojewski — oficer 15 pułku ułanów; kawaler orderu Virtuti Militari
 Andrzej Rojewski — polski i niemiecki piłkarz ręczny, grający na pozycji prawego rozgrywającego